Иван Михайлович Еропкин-Кляпиков (убит в 1530) – боярский сын и голова, воевода на службе у московского князя Василия III. Рюрикович в XIX колене, единственный сын дипломата на московской службе Михаила Степановича Еропкина-Кляпика, правнук родоначальника Еропкиных Ивана Евстафьевича Еропки из рода князей Смоленских. В 1529 году был приставом при литовских послах, задержанных в Можайске. В 1530 году участвовал в походе на Казань, на реке Свияга был пленён и казнён в Казани. Детей не имел.

Источники 
 В. В. Богуславский, Е. И. Куксина Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия: в 2 т. Олма-пресс, 2005. Т.1 стр. 404 ISBN 5-224-02249-5 ISBN 5-224-02250-9

Иван
Казнённые в XVI веке